C4orf47 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 309 амінокислот, а молекулярна маса — 34 376.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки